Condylobelba är ett släkte av kvalster. Condylobelba ingår i familjen Suctobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Condylobelba